TCDD Е14000 — электропоезд, построенный турецкой компанией Tüvasaş для Турецких государственных железных дорог (TCDD) в 1978-1982 годах. Всего было построено 75 поездов. В ближайшем будущем часть поездов будет совершать рейсы через Босфор по туннелю Мармарай.

Ссылки 

http://www.trainsofturkey.com/w/pmwiki.php/MUs/E14000

Электропоезда Турции
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1979 году